Castillon (Alps Marítims), municipi francès al departament dels Alps Marítims (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Castillon (Alts Pirineus), municipi francès al departament dels Alts Pirineus (regió de Migdia-Pirineus)
 Castillon (Calvados), municipi francès al departament de Calvados 
 Castillon (cantó de Lenveja), municipi francès al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de l'Aquitània)
 Castillon (Cantó d'Artés de Biarn), municipi francès al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de l'Aquitània)
 Castillon-de-Castets, municipi francès al departament de la Gironda (regió de l'Aquitània)
 Castillon-de-Larboust, municipi francès al departament de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Castillon-de-Saint-Martory, municipi francès al departament de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Castillon-Debats, municipi francès al departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 Castillon-du-Gard municipi francès al departament de Gard (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Castillon-en-Auge, municipi francès al departament de Calvados 
 Castillon-en-Couserans, municipi francès al departament de l'Arieja (regió de Migdia-Pirineus) 
 Castillon-la-Bataille, municipi francès al departament de la Gironda (regió de l'Aquitània)
 Castillon-Massas, municipi francès al departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 Castillon-Savès, municipi francès al departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 Cantó de Castillon-en-Couserans, cantó francès al departament de l'Arieja (regió de Migdia-Pirineus) 
 Batalla de Castillon, lliurada el 17 de juliol de 1453 i última batalla de la Guerra dels Cent Anys 
 Vescomtat de Castillon, jurisdicció feudal de França a Gascunya